Teugels ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Teugels (1954–2003), belgischer Ichthyologe
 Jan Teugels (* 1948), belgischer Radrennfahrer